World (Lindita) - nummer van Lindita
 World (Bee Gees) - nummer van de Bee Gees
 World (The Price of Love), een nummer van New Order
 Wereld (Aarde) (Engels)